Larry Harrison (basketball)
 Larry Harrison (homme politique)